O noapte furtunoasă se poate referi la:

 O noapte furtunoasă, piesă de teatru de I.L. Caragiale
 O noapte furtunoasă, operă de Paul Constantinescu
 O noapte furtunoasă, film în regia lui Jean Georgescu
 O noapte furtunoasă, musical de compozitorul Roman Vlad
 O noapte furtunoasă este și un spectacol de teatru adaptat pentru televiziune, care a fost realizat în studiourile TVR în anul 1984, având-o ca regizor pe Sorana Coroamă-Stanca, având în distribuție o pleiadă de mari actori români, între care Valeria Seciu, Mitică Popescu și Petrică Gheorghiu.

Note